Енгстрем Геннадій Ігорович — радянський, український, російський кінооператор-постановник.
 Крістіан Енгстрем — шведський програміст, активіст і політичний діяч.